Scharwieß oder Scharwies ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Scharwieß (* 1942), deutsche Komponistin, Organistin und Kirchenmusikerin
 Walter Scharwies (* 1948), deutscher Kommunalpolitiker und Heimatforscher